Resultats del Gran Premi de Brasil de Fórmula 1 de la temporada 1989, disputat al circuit de Jacarepaguà, el 26 de març del 1989.

Resultats

Altres 
 Pole: Ayrton Senna 1' 25. 302

 Volta ràpida: Riccardo Patrese 1' 32. 507 (a la volta 47)

Referències 
 

Brasil
1989